Piotr Mróz – polski filozof
 Piotr Mróz – polski chemik
 Piotr Mróz (ur. 1988) – polski aktor